Team Ukyo (Код UCI: UKO) — японская континентальная шоссейная велокоманда, основанная в 2012 году. Руководит коллективом бывший автогонщик Укио Катаяма.

Состав 2018 года

Главные победы 

 2013
 Тур Восточной Явы — Хосе Висенте Торибио
Этап 2 — Хосе Висенте Торибио
 2014
 Тур Кумано — Хосе Висенте Торибио
Этап 2 — Хосе Висенте Торибио
 2015
 Чемпионат Японии (ГГ) — Кадзусигэ Кубоки
 2016
Этап 2 Тур Иджена — Бенхамин Прадес
Этап 5 Тур Флореса — Бенхамин Прадес
Этап 1 Тур Кореи — Ион Аберастури
 Тур Японии — Оскар Пухоль
Этап 6 — Оскар Пухоль
 Тур Кумано — Оскар Пухоль
Этап 2 — Оскар Пухоль
Пролог Тур Хоккайдо — Ион Аберастури
 2017
 Тур Тайваня — Бенхамин Прадес
Этап 1 Тур Тотиги — Сальвадор Гвардиола
Этап 3 Тур Тотиги — Эгойц Фернандес
Этап 3 Тур Таиланда — Ион Аберастури
 Тур Ломбока — Натан Эрл
Этап 1 — Натан Эрл
Этап 2 — Натан Эрл
 Тур Японии — Оскар Пухоль
Этап 3 — Ион Аберастури
Этап 5 — Оскар Пухоль
Этапы 1 & 4 Тур Кореи — Ион Аберастури
 Чемпионат Японии (ГГ) — Юсукэ Хатанака
Этапы 1 & 5 Тур озера Цинхай — Ион Аберастури
Этап 5 Тур озера Тайху — Ион Аберастури
Этап 1 Тур Хайнаня — Ион Аберастури

Рейтинг UCI Asia Tour

Ссылки
Официальный сайт 
Профиль команды на FirstCycling 
Профиль команды на ProCyclingStats 

Велокоманды из Японии